Assegni familiari – contributo economico, concesso dallo Stato italiano, ai lavoratori per il coniuge e i figli dello stesso
 Assegno al nucleo familiare – contributo economico, concesso dallo Stato italiano, al dipendente o al percettore di pensione